František Kaberle (1951) - hockeista su ghiaccio cecoslovacco
František Kaberle (1973) - hockeista su ghiaccio ceco